Ar, ar og AR kan henvise til flere artikler:

 Ar (enhed) – et arealenhed på 100 kvadratmeter
 Ar (sår) – et uopretteligt skadet hudområde efter et sår
 Ar (botanik)
 ar (unix)
 Argentina – et sydamerikansk land, forkortes "AR" 
 Argon – grundstoffet med atomnummeret 18 har symbolet "Ar"
 Arkansas – en delstat i USA, forkortes "AR"
 Augmented reality - en computergenereret sammenblanding af fysisk og virtuel virkelighed